Чемпионат США по фигурному катанию 2021 () прошёл в Лас-Вегасе с 11 по 21 января 2021 года без зрителей в спортивном центре «Orleans Arena». Турнир был организован Ассоциацией фигурного катания США, спонсором соревнований выступила компания Toyota. На чемпионате были разыграны четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
Результаты соревнований
Официальный веб-сайт 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2020/2021
Спортивные соревнования в Лас-Вегасе